Liste der Monuments historiques in Boissy steht für:

 Liste der Monuments historiques in Boissy-Fresnoy
 Liste der Monuments historiques in Boissy-Saint-Léger
 Liste der Monuments historiques in Boissy-aux-Cailles
 Liste der Monuments historiques in Boissy-la-Rivière
 Liste der Monuments historiques in Boissy-le-Châtel
 Liste der Monuments historiques in Boissy-le-Sec
 Liste der Monuments historiques in Boissy-l’Aillerie
 Liste der Monuments historiques in Boissy-sous-Saint-Yon